Freitense – abitanti di Coronel Freitas
Freitense – abitanti di José de Freitas